Zeller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philipp Christoph Zeller
 Sanford Myron Zeller